Al-Basra, vegeu Bàssora
 Al-Basra (Marroc), antiga ciutat del Marroc